Lista de jogos para celular desenvolvidos pela Sega.

Jogos

Referências 

Jogos para celular
Listas de jogos eletrônicos por empresa
Franquias da Sega
Jogos eletrônicos da Sega